En , Kopanina est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kopanina, dans le powiat de Leszno ;
 du village de Kopanina, dans le powiat de Szamotuły ;
 du village de Kopanina, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Kopanina, dans le powiat de Piotrków ;
 du village de Kopanina, dans le powiat de Sieradz.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Kopanina, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Kopanina, dans la voïvodie d'Opole ;
 du village de Kopanina, dans la voïvodie de Sainte-Croix ;
 du village de Kopanina, dans la voïvodie de Silésie.